O match pelo Campeonato Mundial de Xadrez de 1990 foi disputado entre o campeão Garry Kasparov e o ex-campeão Anatoly Karpov. O confronto foi realizado entre 8 de outubro e 31 de dezembro em Nova Iorque e Lyon em uma melhor de 24 partidas, no qual Kasparov manteve o título.

Torneios Interzonais 
Três torneios interzonais foram realizados, classificando três jogadores cada para o Torneio de Candidatos.

Portisch vendeu Nunn em um match-desempate em Budapeste por 4-2.

Torneio de Candidatos 
Além de nove jogadores classificados nos Interzonais, os quatro primeiros colocados do Torneio de Candidatos anterior (Sokolov, Timman, Vaganian e Yusupov) se classificaram diretamente para o Torneio de Candidatos. Kevin Spraggett foi convidado pela organização. Karpov, o desafiante do ciclo anterior, entrou diretamente nas quartas de final.

Match pelo título 

O match foi jogado em uma melhor de 24 partidas. Em caso de empate em 12-12 o campeão manteria o título.

Campeonato Mundial de Xadrez
Desporto na França em 1990
Desporto nos Estados Unidos em 1990
1990 no xadrez
Competições de xadrez da França